Toponímia:
 (719) Albert, asteroide Amor descobert el 1911 per Johann Palisa des de l'observatori de Viena, Àustria
 Albert (Somme), municipi francès al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Albert (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas 
 Albert City, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Canal Albert, canal de Bèlgica que connecta el Mosa i el port interior de Lieja amb l'Escalda i el port marítim d'Anvers
 Cantó d'Albert, cantó francès al districte de Péronne (departament del Somme) 
 Estació d'Albert 
 Llac Albert, el setè llac de l'Àfrica per la seva superfície 
 Mont Albert, muntanya a les muntanyes Chic-Choc (Quebec, Canadà)
 Prince Albert, tercera ciutat més gran de Saskatchewan, Canadà prop del centre de la província, a la vora del riu Saskatchewan North 
 Biografies:
 Prenom:
 Albert (cantant francès), cantant francès de la primera meitat del segle XVIII
 Albert d'Àustria, diversos personatges
 Albert de Bèrgam o Albert d'Ogna (Villa d'Ogna, prop de Bèrgam, ~1214 - Cremona, 1279), pagès 
 Albert el Gran o el Magne, de Bollstädt, de Colònia o sant Albert (Lauingen, Baviera, 1206 – Colònia), dominic, filòsof i professor, figura fonamental de l'escolàstica medieval
 Albert de Lovaina o Albert de Lieja (Lovaina, ~1166 i - Reims, 1192), príncep-bisbe del Principat de Lieja
 Albert de Brandenburg, Albert de Magúncia, Albert de Hohenzollern (1490, Cölln, Spree-1545, Magúncia), arquebisbe de Magdeburg i de Magúncia, príncep elector del Sacre Imperi, administrador de la diòcesi de Halberstadt i marquès de Brandenburg 
 Albert de Buxhövden (1160 -1229), bisbe 
 Albert de Saxònia-Coburg Gotha (Coburg, 1819 - Castell de Windsor, 1861), Príncep de la Casa de Saxònia 
 Albert de Würtemberg (Viena, 1865 - Altshausen, 1939), cap de la casa reial de Württemberg i Duc de Württemberg 
 Albert I, diversos personatges
 Albert Ernest I d'Oettingen-Oettingen (Oettingen, 1642 -?)
 Albert I de Gorízia o de Görz de la casa dels Meinardins 
 Albert I (duc de Saxònia) (c. 1175 – 1260), Duc de Saxònia, Angria i Westfàlia, Senyor de Nordalbíngia, Comte d'Anhalt i Príncep
 Albert I de Prússiao Albert de Hohenzollern (1490-1568), 37è i darrer Gran Mestre de l'Orde Teutònic i el primer duc de Prússia 
 Albert I de Bèlgica (Brussel·les, 1874 - Marche-les-Dames, 1934), rei dels belgues (1909 -1934) 
 Albert II, diversos personatges
 Albert II de Tirol (1055 - 1110/1125), comte
 Albert II, Príncep de Mònaco(Mònaco, 14 de març de 1958), Príncep Sobirà de Mònaco 
 Albert II de Gorízia-Tirol
 Albert II d'Habsburg, diversos personatges
 Albert II d'Alemanya d'Habsburg, I de Bohèmia, V d'Àustria, i II d'Alemanya (1397-1439), arxiduc d'Àustria des de 1404
 Albert II de Brandenburg-Ansbach (Ansbach, 1620 -?)
 Albert II de Wittelsbach (1368 - 1397, Kelheim), regent feudal del ducat de Baviera-Straubing
 Albert II d'Àustria, el Savi o el Coix (1298 – 1358), duc d'Àustria i Estíria i de Caríntia
 Albert II de Cuijk (~1134-1200), prebost del capítol de Sant Joan d'Utrecht (1174 ‑…) i ardiaca 
 Albert II de Namur (?-~1063), comte de Namur (1018/31 - 63)
 Albert III, diversos personatges
 Albert III de Wittelsbach o Albert el Pietós (1401 - 1460)
 Albert III de Namur (~1027-?), comte de Namur de 1063 fins a la seva mort 
 Albert III d'Habsburg el de la Trena o el de la Cua (1349 – 1395)
 Albert III de Tirol (1101 - 1165), comte de Tirol i vogt del bisbat de Trento, amb seu al castell de Tirol, prop de Merano
 Albert III Aquil·les (1414-1486), Príncep elector del marcgraviat de Brandenburg. Va rebre 
 Albert IV de Wittelsbach o de Baviera-Munic, dit el Savi (Munic, 1447 - 1508) 
 Albert IV d'Habsburg dit el Pacient (Viena, 1377 - 1404), arxiduc-duc d'Àustria 
 Albert IV de Tirol (~1180 - 1253), últim comte de Tirol de la casa de Tirol, vogt de Trent i des 1210 vogt de Bolzano
 Albert VI d'Habsburg, Albert el Noble o el Pròdig (1418, Viena-1463, Viena) 
 Albert VII, Albert el Bell o Albert de Mecklenburg (1486 -1547) 
 Albert VII d'Àustria (Viena, 1559 - Brussel·les, Països Baixos espanyols, 1621), Arxiduc d'Àustria, príncep d'Hongria
 Sant Albert, diversos personatges
 Cognom:
 Albert Albert i Torrellas (floruit segle XX), escriptor i traductor català 
 A. Albert, jugador de rugbi francès que va competir a cavall del  i el segle XX 
 Auguste Albert, regatista francès que va competir a cavall del  i el segle XX 
 Caterina Albert (?,  - ? segle XV), comtessa de Pallars 
 Caterina Albert i Paradís (l'Escala, 1869 - 1966), escriptora catalana
 Eddie Albert (Rock Island, Illinois, 1906 − Pacific Palisades, Califòrnia, 2005) 
 Edward Albert (Los Angeles, 1951 − Malibú, 2006), actor estatunidenc 
 Esteve Albert i Corp (Dosrius, Maresme, 1914 - Andorra la Vella, 1995), poeta, autor teatral, historiador i promotor
 Eugen d'Albert (1864 - 1932), pianista i compositor originari d'Escòcia que va desenvolupar la seua carrera a Alemanya 
 Flórián Albert (Hercegszántó, Hongria, 1941 - Budapest, 2011), futbolista hongarès dels anys 60 
 Galceran Albert ( - Elna, 1453), bisbe de Mallorca i Elna 
 Hans Albert (Colònia, 1921), filòsof i sociòleg alemany representant del racionalisme crític 
 Heather Albert (Sandy, Iowa, 1968), ciclista estatunidenca 
 Joseph d'Albert (Illa, Rosselló, 1722 - 1790), advocat nord-català i alt funcionari
 Niels Albert (Bonheiden, 1986), ciclista belga professional entre 2006 i 2014 
 Paul Albert (Biebrich, 1876 - Nieder-Ingelheim, 1903), ciclista alemany especialista en el ciclisme en pista 
 Pere Albert, jurista i Canonge de la catedral de Barcelona mort possiblement el 1261 
 Philippe Albert (Bouillon, 1967), futbolista belga de la dècada de 1990 41 cops internacional amb la selecció belga